Мерседес Пас і Рене Сімпсон виграли титул, перемігши у фіналі пару Лаура Голарса і Іріна Спирля з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лаура Голарса /  Іріна Спирля (фінал)
 Мерседес Пас /  Рене Сімпсон (чемпіонки)
 Сандра Чеккіні /  Ізабель Демонжо (чвертьфінал)
 Нанне Дальман /  Лаура Гарроне (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1995 Zagreb Open Doubles Draw

Croatian Bol Ladies Open
Тур WTA 1995